Der Ausdruck ErbR steht 
 als Abkürzung für das Erbrecht im Allgemeinen und
 die Zeitschrift für die gesamte erbrechtliche Praxis, einer juristischen Fachzeitschrift zum Erbrecht